Ковачевац може бити:

Србија:
 Ковачевац (Младеновац), насеље у градској општини Младеновац, град Београд
 Ковачевац (Јагодина), насеље града Јагодине
 Ковачевац (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље
 Ковачевац (Качаник), насеље у општини Качаник

Босна и Херцеговина:
 Ковачевац (Језеро), насеље у општини Језеро, Република Српска
 , насеље у општини Бусовача, Федерација Босне и Херцеговине

Хрватска:
 Ковачевац (Липик), насеље града Липика
 Ковачевац (Ровишће), насеље у општини Ровишће
 Ковачевац (Нова Градишка), насеље града Нове Градишке

Види још 
 Ковач (вишезначна одредница)
 Ковачи (вишезначна одредница)
 Ковачић (вишезначна одредница)
 Ковачићи (вишезначна одредница)
 Ковачица (вишезначна одредница)
 Ковачице, насеље града Ваљева, Србија
 Ковачина, насеље града Требиња, Република Српска, Босна и Херцеговина
 , насеље у општини Сливен, Бугарска
 Ковачеви (вишезначна одредница)
 Ковачево (вишезначна одредница)
 Ковачевци (вишезначна одредница)
 Ковачевићи (вишезначна одредница)
 , насеље у општини Грмен, Бугарска
 Ковачова (вишезначна одредница)
 Ковачовце, насеље у округу Вељки Кртиш, Словачка